Ironhide est un personnage de l'univers Transformers.
 Nom : Ironhide
 Affiliation : Autobots dans G1, puis Maximals dans Animutants
 Protoforme : Autobots
 Fonction : stratège militaire
 Mode véhicule : Variable dans les versions (GMC Topkick dans le film)
 Taille: 22 pieds (6,71 m) dans les films
 Ennemi tuer (protoform et des robots créé avec le cube dans le 1er film hors écran et dreads avec sidswipe dans le 3eme )

Transformers: Génération 1 
Dans la série originale, Ironhide est l'un des plus anciens et des plus robustes Autobot. On croit qu'Ironhide était en fait Dion, l'ami d'Orion Pax (devenu Optimus Prime) à l'époque de l'avant guerre sur Cybertron. De par cette une vieille amitié, Ironhide est devenu le garde du corps d'Optimus Prime. C'est un vieux guerrier vétéran au caractère bien trempé, spécialisé dans la sécurité, mais aussi excellent officier et conseiller. Visiblement, Ironhide est l'Autobot renfermant le plus de haine envers les Decepticons. Il protège Optimus Prime et parfois se sacrifie pour le garder en vie. Il s'entend très bien avec l'Autobot femelle Chromia.

Il tomba héroïquement dans la bataille d'Autobot City, surpris par Megatron, tout comme Ratchet, Brawn et Prowl lors d'un abordage des Decepticons. Il a été toutefois aperçu dans l'épisode 27 de Transformers: The Headmasters, ce qui poussa des représentants de Hasbro, lors d'une convention, à admettre qu'Ironhide, dans la continuité G1, est toujours bel et bien vivant.

Animutants 
La guerre des bêtes s'est terminée sur la terre préhistorique. Les maximals sont rentrés et ont vaincu les vehicons. Cybertron est désormais organique. Des rumeurs prétendent que Unicron la planète vivante serait de retour et ce ne serait pas tout puisque Magmatron le nouveau chef des prédators s'apprête à attaquer Cybertron. Optimus Prime le chef des autobots s'allie à Vélocitor le chef des Maximals. Quant à Ultra Mégatron il s'allie à Magmatron. Une nouvelle guerre sanglante commence. L'arrivée de Big Primal et de sa section est bénéfique aux Autobot/Maximals mais il faut de nouveaux soldats. Ils vont prendre 3 grands guerriers, Autobots, Prowl II, et Silverbot, et avec l'aide de l'oracle (Vector Sigma) ressusciter un grand soldat : Ironhide. C'est le même que celui mort 300 ans plus tôt mais cette fois-ci il se transforme en éléphant. Il peut fusionner avec Prowl II et Silverbot pour créer Magnaboss. Magnaboss va réussir à chasser les Predacons et les Decepticans de Cybertron. Big primal, lui, quitte Cybertron avec sa section pour en finir avec les Prédators et Magmatron.
 À noter que cette histoire est racontée dans les comics et se place entre Beast machine:Transformers et Beast wars Neo

Transformers 

En 2007, le premier film présente un Ironhide assez similaire à celui de la série originale. Il est décrit comme le spécialiste des armes des Autobots et le meilleur ami d'Optimus Prime. Il possède un canon laser lance-missile au bras droit et un canon laser lance-grenade à fusion au bras gauche, qu'il montre à tout bout de champ et propose sans cesse de les utiliser, généralement alors que ce n'est pas nécessaire. Sa réplique la plus célèbre est "Blaireau de Decepticon", qu'il prononce souvent après avoir neutralisé un Decepticon. Dans la bataille de Mission City, on le voit affronter Blackout, puis Brawl, il réussit à le vaincre avec Ratchet et Jazz. Il escorte ensuite Sam avec le AllSpark et bien qu'il ait survécu au court combat contre Blackout, il sera endommagé par Starscream, qui lui tire sur l'épaule droite avec un lance-missile. Il tue hors de l'écran avec Ratchet le reste des gardiens : Dispensor, robot Xbox 360 et robot volant. Il se transforme en camionnette GMC Topkick C4500 noire. Le jeu vidéo révèle aussi dans une cinématique qu'Ironhide a accidentellement détruit une planète.

Transformers 2 : La Revanche 

2 ans plus tard, Ironhide fait équipe avec le NEST. Il apparait à Shanghaï pour vaincre Demolisher, un Constructicon. Il est vu au côté d'Optimus Prime achevant Demolisher. Dans cette scène en particulier, il n'hésite pas à qualifier le décepticon agonisant de "blaireau", faisant référence à la profonde antipathie (explicité dans Génération 1) qu'il ressent pour ses ennemis de longue date. Plus tard en côte Est, il défend le corps d'Optimus avec les autres Autobots contre Mégatron et Starscream. Après la mort de son chef, Ratchet conseille à Ironhide de quitter la terre mais ce dernier refuse disant que ce n'est pas ce qu'Optimus aurait voulu. Durant la bataille d'Égypte, il escorte Sam et Mikaela avec Arcee, Chromia et Flareup. Ils sont attaqués par Bonecrusher ainsi qu'un protoforme qui abattent Arcee et Flareup et détruisent les canons de Ironhide. Ainsi désarmé et sérieusement endommagé, celui-ci fait de son mieux pour continuer à se battre et repousse Long Haul, le chef des Constructicons, qui essayait de s'en prendre à Sam et Michaëla. Il assiste ensuite à la résurrection de Prime.

Transformers 3 : La Face cachée de la Lune 

Dans ce film, Ironhide est aperçu en train de rejoindre l'escorte de Sentinel Prime constituée de Bumblebee, Sideswipe et Mirage. On le voit en train d'abattre Crowbar avec le fusil blaster de Sideswipe et d'éliminer Crankcase avec un bâton-boom. Ironhide est abattu lâchement dans le dos par Sentinel Prime avant de rouiller et c'est sur un ton presque autant ironique que respectueux que l'ex leader des autobots accomplit son acte meurtrier en lui annonçant qu'il le "libère de son engagement sur le champ". Sentinel a trahi les Autobots, ayant pactisé de force avec Mégatron durant la guerre et ayant comme objectif de faire renaitre leur planète Cybertron. La mort d'Ironhide marquera le début de la nouvelle grande guerre entre Autobots et Decepticons. Néanmoins, Optimus vengera sa mort en tuant Sentinel Prime.

Transformers : L'Âge de l'extinction 

Le défunt autobot fait une très brève apparition dans ce long métrage. Il est en effet représenté sur une carte de jeu (comme Bumblebee, Q, Flareup et d'autres robots) barrée d'une croix rouge (pour indiquer sa mort) dès le début de l'intrigue, lors d'une réunion organisée par Cemetery Wind, qui gère les opérations clandestines de la CIA dans le but d'éliminer les derniers Autobots encore en vie. 

Dans Transformers: The Last Knight, Ironhide fait aussi une petite apparition. Il est représenté sur plusieurs tableaux du passé au sous sol du château, dont un où il est dans l'eau en train de tirer un navire de pirate.

Notes et références

Notes

Références 

 

Autobots
Guerrier de fiction